Името Каблешково носят един град и две села в България:

 град Каблешково, област Бургас
 село Каблешково (Област Добрич)
 село Каблешково (Област Кърджали)
 село Каблешково (Беломорска Тракия)